Gargas kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Gargas, Vaucluse, kommun i departement Vaucluse, 
 Gargas, Haute-Garonne, kommun i departementet Haute-Garonne, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar